Rotary (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
Rotary International, een internationale organisatie bestaande uit lokale Rotaryclubs
Rotary (horloges), een Zwitsers sinds 1895 zelfstandig fabricerend horlogemerk